Дже́мма Луи́за Уо́рд (; род. , Перт, Австралия) — австралийская  топ-модель и актриса.

Юность 
Джемма Уорд родилась 3 ноября 1987 года в городе Перт (Западная Австралия) в семье Гари и Клэр Уорд. Её старшая сестра, Софи Уорд, тоже работает моделью. Помимо старшей сестры у Джеммы есть двое младших братьев — Оскар и Генри.

Получила образование в Колледже Пресвитерианских леди () и Колледже Шентона () в городе Перт.

Карьера 

Карьера Джеммы началась случайно. Её заметил скаут модельного агентства во время кастинга талантливых молодых людей на телевизионном австралийском шоу «В поисках супермодели», куда она пришла поддержать своих друзей.

В шестнадцатилетнем возрасте Джемма стала самой молодой моделью, попавшей в топ-лист от американского журнала Vogue. Она принимала участие в показах таких известных модельеров, как Prada, Versace, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Gucci, Chanel, Valentino, Alexander McQueen и многих других.

Джемма украсила обложки таких известных журналов, как Vogue и Time. В сентябре 2004 года Джемма появилась на обложке журнала Teen Vogue.

2005 год принёс восемнадцатилетней Джемме настоящую славу, когда она подписала договор с китайской версией популярного издания Vogue,  копий которого с Джеммой на обложке разошлись за несколько часов. В этом же году Джемма стала лицом нового аромата от Calvin Klein. Контракт с Calvin Klein принёс ей более 1 миллиона долларов. Позже аналогичные суммы Джемме Ворд стали выплачивать Burberry и Valentino.

В июле 2007 года Джемма, заработавшая за прошедший год около 3 миллионов долларов, попала в топ-лист журнала Forbes, оказавшись на десятом месте в списке самых богатых супермоделей в мире.

Личная жизнь 
Джемма встречается с Дэвидом Леттсом. У пары есть трое детей — дочь Найя Леттс (род. 04.12.2013), сын Джет Оушен Леттс (род. 31.01.2017) и дочь Кирра Леттс (род. 13.06.2020).

Киносъёмки 
 С 2001 года снимается в кино. Помимо кино Джемма также снялась в музыкальном клипе «Дочери» Джона Мейера.
 В 2011 году вышел фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах», где Джемма сыграла эпизодическую роль поющей русалки.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Супермодели Австралии